Portarlington ist der Name:

 einer Stadt in Irland, siehe Portarlington (County Laois)
 einer ehemaligen Ortschaft in Australien, heute Teil von Geelong, Victoria

Portarlington steht ferner für
 Earl of Portarlington, Adelstitel in der Peerage of Ireland